Prkos je naselje u sastavu Općine Škabrnje, u Zadarskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 363 stanovnika.
Prema popisu iz 2021. svi su se stanovnici izjasnili kao Hrvati.

Izvori 

Škabrnja
Naselja u Zadarskoj županiji